Victor Müller peut désigner :
 Victor Müller (1830-1871), un peintre allemand ;
 Victor Müller (1871-1951), un peintre autrichien ;
 Victor Müller (?-1835), un sculpteur.

Références